Вельки-Кривань — горная вершина в Словакии.

Гора расположена в главном хребте горного массива Малая Фатра. Является высшей точкой этого горного массива.

Высота над уровнем моря — 1709 м.

На Вельки-Кривань и в её окрестностях обитают многие исчезающие виды растений и животных. Популярный туристический объект.

Примечания

Ссылки 
 Summitpost.org

Горные вершины Словакии
Горные вершины Западных Карпат